Les Proterochampsidae (protérochampsidés en français) forment une famille d'archosauromorphes avec une morphologie faisant penser à celle des crocodiles.

Ils ont vécu en Amérique du sud au cours du Trias moyen et supérieur, ils occupaient une niche écologique semblable à celle des crocodiles actuels.

Classification

Notes et références 

Archosaure préhistorique
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1966